Бермерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Бермерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор